Antonio Velázquez o Velásquez, puede referirse a:

 Antonio Velázquez Bautista (1984-), actor español;
 Antonio Velázquez de Narváez conquistador español;
 José Antonio Velásquez (1906-1983), pintor hondureño.